Almhäuser ist der Name folgender Orte:

  Almhäuser (Gemeinde Kautzen), Ortsteil von Kautzen, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
  Almhäuser (Gemeinde Vordernberg), Ortsteil von Vordernberg, Bezirk Leoben, Steiermark